Central Statistical Office ist der englische Name folgender bestehender oder historischer nationaler Statistikbehörden:
 Central Statistical Office (Eswatini)
 Central Statistical Office, früherer Name der Zambia Statistics Agency
 Central Statistical Office (Trinidad und Tobago), Statistikbehörde von Trinidad und Tobago
 Central Statistical Office (Vereinigtes Königreich)
 Główny Urząd Statystyczny, Statistikbehörde von Polen
 Hungarian Central Statistical Office, siehe Zentrales Statistikbüro Ungarns